Бюро национальной безопасности Польши — польское правительственное ведомство, в полномочия которого входит исполнение поручений президента Польши по вопросам национальной безопасности. Глава Бюро национальной безопасности подотчётен президенту Польши.

История 
Бюро было образовано 31 января 1991 года указом Президента Польши Леха Валенсы. Пришло на смену Управлению охраны государства.

Полномочия и обязанности

 Выполнение задач, возложенных Президентом Польши в области безопасности и обороны, в том числе инициирование и участие в подготовке концепции и планов организации и функционирования интегрированной системы управления национальной безопасностью, а также надзор за их осуществление от имени Президента Польши
 Мониторинг и анализ формирования стратегических условий национальной безопасности (внутренней и внешней) и подготовка оценок и итоговых выводов для Президента Польши;
 Разработка и предоставление заключений по документам стратегического характера (концепциям, директивам, планам, программам) в области национальной безопасности, в отношении которых Президент Польши компетентен, и надзор за выполнением содержащихся в них задач
 Мониторинг, оценка и предоставление заключений о текущей деятельности Польских вооруженных сил, перспективных программах развития и оперативных планах их использования - под руководством Президента Польши
 Сотрудничество с органами государственной власти и общественными организациями в вопросах, связанных с вопросами национальной безопасности
 Мониторинг, оценка и дача заключений о текущей деятельности органов государственной власти в сфере гражданской безопасности, в том числе общественной и социально-экономической безопасности, и формулирование мнений и заключений по этому поводу для Президента Польши
 Разработка и выдача заключений под руководством Президента Польши проектов, нормативных актов и других правовых актов в области национальной безопасности

Главы ведомства 
Государственные министры национальной безопасности как Главы Бюро национальной безопасности

Главы Бюро национальной безопасности

Ссылки 
 Официальный сайт

Правительство Польши
Спецслужбы Польши